Ord est un nom qui peut désigner :
 Edward Ord (1818-1883), militaire de carrière de l'U.S. Army ;
 George Ord (1781-1866),  ornithologue américain ;
 Ord, une ville de l'État du Nebraska aux États-Unis ;
 Ord River, fleuve en Australie
 Fort Ord camp militaire de l'US Army en Californie ;
 Glen Ord, distillerie en Écosse ;
 Ord (super-vilain) ;

Ord. est une abréviation, qui signifie :
 Ordonnance, au sens législatif
 Ordre

ORD est un sigle, qui signifie :
 Organe de règlement des différends, organe judiciaire de l'OMC

ORD est un code, qui signifie :

 aéroport international O'Hare de Chicago, aéroport de Chicago dans l'Illinois (États-Unis), selon le code AITA des aéroports
 Ordubad, le district (rayon) de l'Azerbaïdjan, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays) ; (voir ISO 3166-2:AZ)
ORD (du latin horridus) est un adjectif, qui signifie "qui excite le dégoût et pour ainsi dire l'horreur par la saleté" (Littré). Ex : "Fatigué du spectacle de la rue, de la vue des gardes nationaux ords et saouls, des voyous en plein épanouissement ........".

Références 

Abréviation
Code